Саузе ()

 Саузе-ді-Чезана — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин.
 Саузе-д'Улькс — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин.